Mulinia är ett släkte av musslor. Mulinia ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Mulinia